

Astronomia 
 5820 Babelsberg – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Germania
 Babelsberg – distretto maggiore della città di Potsdam, capoluogo del Brandeburgo
 Babelsberg Nord – quartiere della città di Potsdam
 Babelsberg Süd – quartiere della città di Potsdam

Altro 
 Studio Babelsberg – circuito di teatri di posa, sale per le riprese e studi cinematografici in Germania